Хуанлундун ( Печера Жовтого дракона) — низка печер, які існують на території Китаю. Загалом їх на сьогодні 6:

 Хуанлундун — печера в провінції Хунань.
 Хуанлундун — печера в Ханчжоу.
 Хуанлундун — печера в Сучжоу.
 Хуанлундун — печера в провінції Хубей.
 Хуанлундун — печера в провінції Шаньсі
 Хуанлундун — печера у місті Хучжоу

Багатозначні терміни
Печери Китаю